Мумия (Mummia) е име на:

 Мумия, добре съхранено мъртво човешко тяло
 Женското име на римската фамилия Мумии
 Мумия Ахаика (+ 3 пр.н.е.), внучка на Катул; съпруга на Гай Сулпиций Галба, майка на римския император Галба
 Мумия Нигрина, съпруга на Луций Антисций Рустик